Ири́на Серге́евна Свенци́цкая (28 января 1929, Щегловск — 18 ноября 2006, Москва) — советский и российский -антиковед, специалист по истории раннего христианства и античности. Доктор исторических наук (1973), профессор, заслуженный деятель науки РФ (1993). Автор ряда научных и научно-популярных книг, один из авторов многократно переиздававшегося школьного учебника по истории Древнего мира. Одна из авторов «Атеистического словаря».

Биография 
Отец — младший брат белогвардейского генерала А. П. Кутепова, поэтому фамилия была дана по матери. Место рождения было изменено во время войны на город Пушкин, Ленинградской области, чтобы скрыть факт рождения во время ссылки отца. В Пушкине семья никогда не жила. В 1936 году Свенцицкая поступила в ленинградскую школу № 7. Во время блокады Ленинграда до июля 1942 года она находилась в осаждённом городе, затем была эвакуирована в Саратов. В сентябре 1943 года мать И. С. Свенцицкой умерла, и в декабре та вернулась в Ленинград к тёте. 

В 1946 году окончила школу № 33 с серебряной медалью. Затем поступила на исторический факультет ЛГУ и окончила его с отличием.

С сентября 1951 года — аспирант кафедры древней истории того же факультета. В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Земельные владения городов западной Малой Азии в III—I вв. до н. э.» (научный руководитель — К. М. Колобова).

После защиты диссертации переехала в Москву и с ноября 1954 года стала преподавать в Московском заочном педагогическом университете в должности ассистента. С 1964 года — доцент, с 1976 года — профессор того же университета, с ноября 1975 года по август 1991 года — заведующая кафедрой истории древнего мира. В марте 1972 года защитила докторскую диссертацию на тему «Земельные отношения в западной Малой Азии эллинистического и римского периодов». В 1993 году ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Муж — историк, кандидат педагогических наук Георгий Израилевич Годер (1929—2011).

Похоронена в Москве, на Востряковском кладбище.

Научная деятельность 

Автор более 180 публикаций на разные темы. Наиболее известны её работы по истории раннего христианства, в том числе научно-популярные. В 1966 году её научно-популярная книга «Запрещённые евангелия» получила вторую премию на всесоюзном конкурсе. В 2006 году труд «Судьбы апостолов: мифы и реальность» был удостоен международной литературной премии «Бронзовый Икар» как лучшее научно-популярное произведение.

И. С. Свенцицкая принадлежала к советской исторической школе, допускавшей возможность историчности Иисуса как реально существовавшего религиозного проповедника (в отличие от мифологической школы). Так, в послесловии к книге польского писателя и исследователя Библии Зенона Косидовского «Сказания евангелистов» она пишет:
…Накопление нового материала (в частности, открытие кумранских рукописей, папирусных фрагментов евангелий, анализ общих законов мифотворчества) побудило некоторых советских исследователей поставить вопрос о возможном историческом существовании Иисуса — проповедника из Галилеи (А. П. Каждан, И. Д. Амусин, М. М. Кубланов, а также автор этих строк)", однако "признание реальности прототипа для образа Иисуса Христа не меняет наших представлений о мифологическом характере основных новозаветных сказаний.

Научные интересы Свенцицкой не ограничивались историей христианства. Она опубликовала ряд работ о земельных отношениях и структуре гражданской общины в эллинистический и римский периоды. Также она, например, осуществила научное редактирование труда И. Бикермана «Государство Селевкидов» (М., 1985). Заслуживает внимания и участие Свенцицкой в написании и издании трёхтомной «Истории древнего мира» (под редакцией И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. М., 1982; М., 1983; М., 1989). Ирина Сергеевна Свенцицкая была и одним из авторов известного школьного учебника по истории древнего мира для 5 класса.

Научные труды

Монографии 

 Свенцицкая И. С. Социально-экономические особенности эллинистических государств. — М.: Высшая школа, 1963.
 Свенцицкая И. С. Запрещённые евангелия. — М.: Политиздат, 1965.
 Свенцицкая И. С. Мифы и действительность. — М.: Знание, 1975.
 Свенцицкая И. С. Общественно-политические и философские учения древней Греции и Рима. — М., 1975.
 Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. — М.: Политиздат, 1980, 1981.
 
 Свенцицкая И. С. От общины к церкви: о формировании христианской церкви. — М.: Политиздат, 1985.— 224 с., 100 000 экз.
 Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. — М.: Политиздат, 1987, 1988, 1989.
 Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / АОН при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол.: А. Ф. Окулов (пред.) и др. — М.: Мысль, 1989. — 336 с.
 Апокрифические Евангелия: Исследования, тексты, комментарии. — М.: Мысль, 1989.
 Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. — М.: Вече, 2003. — 384 с., 7 000 экз.
 Свенцицкая И. С. Судьбы апостолов: мифы и реальность. — М.: Вече, 2005.
 Свенцицкая И. С. Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме. — М.: Вече, 2006.
 История Древнего мира. Учебник для 5 класса. — М. Просвещение, 2007, 2010, 2013, 2015 (В соавторстве с А. А. Вигасиным и Г. И. Годером.)

Научная редакция 
 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит : Время. Жизнь Книги / Академия наук СССР; Под ред. И. С. Свенцицкой. — М.: Наука, 1981. — 208 с. — (Научные биографии) — 200000 экз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ирина Сергеевна Свенцицкая

Историки по алфавиту
Историки СССР
Антиковеды СССР
Историки России
Антиковеды России
Женщины-историки
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Женщины-антиковеды
Похороненные на Востряковском кладбище
Авторы учебников истории
Исследователи гностицизма
Авторы энциклопедий и словарей
Исследователи раннего христианства